Il doppio del Stella Artois Championships 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jeremy Bates e Kevin Curren erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti.

Curren ha fatto coppia con Neil Broad e ha perso nel 2º turno contro Bates e Brown.

Bates ha fatto coppia con Nick Brown e hanno perso nei quarti contro Piet Norval e Brad Pearce.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale 6–4, 7–6  Grant Connell e Glenn Michibata.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Scott Davis /  David Pate (quarti)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (secondo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (finale)
 Gary Muller /  Danie Visser (secondo turno)

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni) 
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno) 
 Kelly Jones /  Jorge Lozano (primo turno) 
 Neil Broad /  Kevin Curren (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 1991
ATP Tour 1991